Le Luthier de Crémone:

 Le Luthier de Crémone, pièce de théâtre de François Coppée (1876)
 Le Luthier de Crémone (), film américain réalisé par D. W. Griffith sorti en 1909
 Le Luthier de Crémone, film français d'Albert Capellani sorti en 1909.

Notes et références